H42 ou H-42 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS Arrow (H42), un destroyer de la Royal Navy ;
 HMS H42, un sous-marin de la Royal Navy ;
 Lioré et Olivier LeO H-42, un projet d’hydravion militaire français de l'entre-deux-guerres.

Médecine 
 Glaucome au cours de maladies classées ailleurs, d’après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres